Jiangyuan :
 District de Jiangyuan, subdivision de la province du Jilin
 Jiang Yuan, figure mythologique chinoise